Stitch steht für:
 Polnische Bank (Kartenspiel), ein Karten-Glücksspiel
 eine Figur aus dem Disney-Film Lilo & Stitch
 eine Stitchaufnahme, ein Panoramafoto, welches aus vielen einzelnen Bildern nahtlos zusammengesetzt, siehe Stitching
 in der englischsprachigen Medizin: Bezeichnung einer Ohranlegeoperationsmethode mit dem Namen „Stitch method“